Аги́нское — село в Красноярском крае, административный центр Саянского района и Агинского сельсовета.

География 
Агинское расположено при впадении реки Аги в реку Анжу, в 217 км к юго-востоку от Красноярска и в 40 км от железнодорожной станции Саянская (узел линий на Абакан, Тайшет и Уяр).

История 
Село было основано в 1829 г. ссыльными поселенцами. Указ о начале строительства Агинского среди более чем 20 других поселений Енисейской губернии в 1827 г. подписал губернатор А. П. Степанов. Активное строительство Агинского продолжалось в 1829—1833 гг. В 1836 г. был открыт Агинский Николаевский приход. К 1844 г. в селе, насчитывавшем всего две улицы, была построена церковь с одним престолом во имя Святителя Николая Чудотворца. При церкви были двухклассная церковно-приходская школа и библиотека. К 1900 г. в Агинском проживали 822 человека. Жители села занимались хлебопашеством, скотоводством, звероводством, пчеловодством, мелкой кустарной промышленностью, добычей кедровых орехов, зарабатывали на золотых приисках.

В 1924 г. был образован Саянский район с центром в Агинском. В 1928 г. закрыли церковь, а в здании разместили клуб и избу-читальню. В 1969 г. на этом месте было построено новое здание, в котором разместился районный Дом культуры.

После войны в Агинском стали строиться многоэтажные дома. В 1970 г. была открыта детская музыкальная школа, в том же десятилетии появились пошивочная мастерская, средняя школа, здание администрации Агинского сельского Совета. В 1981 г. была сооружена телевышка, еще через год построено здание узла связи — в настоящее время в нем располагается почтовое отделение. В 1985 г. в Агинском был открыт детский сад «Золотой ключик», который существует до сих пор. В 1990 г. были построены автостанция и гостиница. В 1995 г. в Агинском был открыт детский дом, в 1998 г. — еще одна школа. В 1997 г. в эксплуатацию ввели банно-прачечный комбинат, в 1998 г. — две электрокотельные.

Население

Инфраструктура 
В настоящее время в селе Агинском расположены предприятия, связанные с нефтепереработкой, металлообработкой, строительством, отраслевым оборудованием. Также в селе есть хлебоприемное предприятие, заготконтора, сельский лесхоз, магазины, орган ЗАГС, автостанция и почтовое отделение. Сферу образования представляют два садика, три общеобразовательные школы (одна из них коррекционная), профессиональное училище, центр детского творчества. В селе работает краеведческий музей, выходит газета «Присаянье». В 2003 году в Агинском был вновь построен храм Николая Чудотворца.

Примечания 

Населённые пункты Саянского района
Районные центры Красноярского края